Копанев — фамилия. Известные носители:
 Копанев, Александр Ильич (1915—1990) — советский историк. Доктор наук.
 Копанев, Василий Ильич (1927—1992) — советский учёный-медик, специалист в области авиационной и космической медицины. Доктор наук, профессор, генерал-майор. Заслуженный деятель науки РСФСР (1990). Брат А. И. Копанева.

Копанева, Тамара Александровна (род. 1933) — российская писательница, автор книг для детей, член Союза журналистов и Союза писателей России. Лауреат премии имени А. С. Грина (2017).